Creber ist der Familienname der folgenden Personen:

 Michelle Creber (* 1999),  kanadische Schauspielerin
 William J. Creber (1931–2019), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector